Saturday Rock Action é o primeiro EP da banda cristã Hawk Nelson, lançado em 2003 de forma independente.

Faixas 
 "The Grand Introduction"
 "Freeway"
 "Overwhelmed"
 "Eighty-Six That (Anthem)"
 "Jason's Song"
 "Sheridan"
 "Return To Me"
 "Sheridan"" (acústico)

Álbuns de Hawk Nelson
EP de 2003